Miejscowości w USA:
 James City – jednostka osadnicza w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Craven
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo James City (ang. James City County) – w stanie Wirginia